Lista cuprinde lacurile mari din Europa cu suprafața mai mare de 100 km².
 [1]: Europa
 [2]: regiuni

 Lista
Europa
Lacuri